Desaguadero (ze španělštiny, česky znamená odtokový kanál nebo stoka) může znamenat:

 Desaguadero (město) – město na hranici Peru a Bolívie u jezera Titicaca
 Desaguadero (přítok Poopó) – řeka v Bolívii, přítok jezera Poopó
 Desaguadero (přítok Colorada) – řeka v Argentině, přítok Colorada